Менка () — топонім:

Менка — струмок у Мінській області, притока Птичі.

Менка — село у Вяземському районі Смоленської області.
 Менка — річка в Смоленській області, притока Жижали.
 Менка — річка в Республіці Алтай, притока Чибітки.

Див. також 
 Менка-Яга (також Менгаяха, Мевтинглеминг) — річка в Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії, притока річки Лямін 3-й